België
 Buslijn 38 (Gent)

Nederland
 Buslijn 38 (Amsterdam)
 Buslijn 38 (Haaglanden)
 Buslijn 38 (Rotterdam)